Владимир Иванович Соболев:
 Соболев, Владимир Иванович (1913—1995) — советский и российский математик.
 Соболев, Владимир Иванович (в монашестве Иерофей; 1936—2001) — епископ Русской православной церкви, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии.